Cimarron-Klasse steht für:
 Cimarron-Klasse (1939), US-amerikanische Klasse von Versorgungstankern
 Cimarron-Klasse (1981), US-amerikanische Klasse von Versorgungstankern